Liebe mich steht für:

 Liebe mich! (1986) (Älska mej), schwedischer Film von Kay Pollak 
 Lie with Me – Liebe mich, kanadischer Film von Clément Virgo (2005)
 Liebe mich! (2014), deutscher Film von Philipp Eichholtz
 Tatort: Liebe mich!, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2022)